Niemcy:
 Wehingen – dzielnica gminy Mettlach w kraju związkowym Saara,w  powiecie Merzig-Wadern
 Wehingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Tuttlingen

Zobacz też:
 Wechingen